Azumanga Daioh (computerspel) : computerspel
 Azumanga Daioh (serie) : mangaserie